A Equipe belga representa a Bélgica na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Europeia.

Historia 
A Bélgica competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados foi um título (2001).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Belga da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis